Ntaruka kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Ntaruka (vattendrag i Burundi, Gitega), 
 Ntaruka (vattendrag i Burundi, Karuzi), 
 Ntaruka (vattendrag i Burundi, Ruyigi), 

Robotskapade Burundiförgreningar